

События 
 19 апреля — открыта станция Belle-Alliance-Straße (ныне Mehringdamm) линии U6 Берлинского метрополитена.
 30 июня — открыт участок линии Канарси Нью-Йоркского метрополитена со станциями: «Шестая авеню», «Юнион-сквер», «Третья авеню», «Первая авеню», «Бедфорд-авеню», «Лоример-стрит», «Грейам-авеню», «Гранд-стрит», «Монтроз-авеню».
 30 декабря — открыт Барселонский метрополитен, второй в Испании (после мадридского).
 В Управлении московских городских дорог и трамвайной сети был создан подотдел по подготовке проекта метрополитена.

Примечания